Wang (Frisinga)
Wang (Baixa Áustria)

Desambiguações de topônimos